Namnet Herman Fleming har burits av flera medlemmar av den främst i Finland bosatta adelssläkten Fleming, däribland nedanstående:

Herman Fleming (ca 1520-1583), riddare, amiral, ståthållare på Narva.
Herman Fleming (1619–1673), riksråd, amiralitetsråd, slutligen generalguvernör i Finland.
Herman Fleming (1654–1718), lagman i Södermanlands lagsaga
Herman Fleming (1763–1808), överste, sårades i slaget vid Pyhäjoki 16 april 1808 och dog den 20 april samma år. Begravd i Brahestad.
Herman Fleming (politiker), född 1859, major, riksdagspolitiker och direktör.